

Geografia 
 Imo – stato della Nigeria

Sigle 
 In My Opinion – secondo me, in uso nelle chat
 International Maritime Organization – Organizzazione marittima internazionale
 International Mathematics Olympiads – Olimpiadi internazionali della matematica, una delle olimpiadi scientifiche
 International Meteor Organization – International Meteor Organization

Codici 
 IMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zemio (Repubblica Centrafricana)
 imo – codice ISO 639-3 della lingua imbongu